By the Sea (1887) ist der Titel eines Theaterstücks von Edward Aveling

By the Sea ist der Titel folgender Filme:

 By the Sea, Originaltitel von An der See, US-amerikanischer Kurzfilm von Charlie Chaplin (1915)
 By the Sea (1925), US-amerikanischer Kurzfilm von Scott Darling 
 By the Sea (1931), US-amerikanischer Kurzfilm von Frank Moser 
 By the Sea (1982), britischer Fernsehfilm von Bill Wilson 
 By the Sea (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Dean Barnes 
 By the Sea (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Angelina Jolie